Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), voormalige Franse gemeente, tegenwoordig onderdeel van Mauléon-Licharre
 Mauléon (Deux-Sèvres), Franse gemeente in het departement Deux-Sèvres, hoofdplaats van het kanton Mauléon
 Mauléon-Licharre, Franse gemeente in het departement Pyrénées-Atlantiques, hoofdplaats van de provincie Soule
 Mauléon-d'Armagnac, Franse gemeente in het departement Gers
 Mauléon-Barousse, Franse gemeente in het departement Hautes-Pyrénées